

Illinois
Penn Township (comté de Shelby, Illinois)
Penn Township (comté de Stark, Illinois)

Iowa
Penn Township (comté de Jefferson, Iowa)
Penn Township (comté de Johnson, Iowa)
Penn Township (comté de Madison, Iowa)

Missouri
Penn Township (Missouri)

Pennsylvanie
Penn Township (comté de Berks, Pennsylvanie)
Penn Township (comté de Butler, Pennsylvanie)
Penn Township (comté de Centre, Pennsylvanie)
Penn Township (comté de Chester, Pennsylvanie)
Penn Township (comté de Clearfield, Pennsylvanie)
 Penn Township (comté de Huntingdon, Pennsylvanie)
 Penn Township (comté de Lancaster, Pennsylvanie)